Син Агва има више значења:

 Син Агва (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Син Агва (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Син Агва (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Син Агва, Ранчо Нуево (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Син Агва (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Син Агва (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику